Dit is de wereldranglijst van mei 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 mei 2013.

Mannen 05